Ha rappresentato la  nel torneo di pallanuoto ai Giochi di .

Voci correlate
Pallanuoto ai Giochi della VII Olimpiade

Collegamenti esterni